Malarzówka – część wsi Słopnice
 Malarzówka – część wsi Zamieście
 Malarzówka – skała w Ojcowskim Parku Narodowym